American Psycho kan henvise til:

 American Psycho – roman af Bret Easton Ellis fra 1991

Film 
 American Psycho (film) – fra 2000 baseret på romanen og instrueret af Mary Harron med Christian Bale i hovedrollen
 American Psycho 2 – film fra 2002, instrueret af Morgan J. Freeman

Musik 
 American Psycho (album) – af The Misfits fra 1997
 American Psycho (soundtrack) – fra filmen i 2000
 American Beauty/American Psycho – album af Fall Out Boy fra 2015

Andet 
 American Psycho (musical) – fra 2013, med musik og tekst af Duncan Sheik, baseret på romanen American Psycho